Steuerrad steht für:
 
 Lenkrad, Bestandteil der Lenkung eines Fahrzeugs
 Handrad, Maschinenelement für die Übertragung von Drehbewegungen auf eine Maschine von Hand
 Steuerrad, Bedienelement für das Ruder eines Schiffes, siehe Ruder #Ruderanlagen